Ґау (, від давньоверхньонімецького gouwe, gouwi — ландшафт) — область проживання племені у  германців та  венедів. Відповідає  — графство.
 Ґау-Альгесгайм () — місто в Німеччині, розташоване в землі Рейнланд-Пфальц.
 Ґау-Геппенгайм  () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Ґау-Біккельгайм () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Ґау-Бішофсгайм () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Ґау-Вайнгайм () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Ґау-Одернгайм () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Берґ-ім-Ґау () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.

 Раймонд ван дер Ґау ( — нідерландський футболіст, що виступав на позиції воротаря.

Див. також 
 Гау (значення)